

Логенешть () — село у Кріуленському районі. Входить до складу комуни Дреслічень.
 Логенешть () — село у Гинчештському районі.